L'édition féminine 2019 du tournoi de tennis de Cincinnati se déroule du 12 au  sur dur en extérieur. Il s'agit du  en catégorie Premier 5 de la saison 2019. Madison Keys remporte le tournoi en simple, Lucie Hradecká et Andreja Klepač celui en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits des Américaines Catherine Bellis, Danielle Collins, Amanda Anisimova et Serena Williams, de la Tchèque Markéta Vondroušová, de la Canadienne Bianca Andreescu et de l'Ukrainienne Lesia Tsurenko. Elles sont respectivement remplacées par Venus Williams, Viktória Kužmová, Barbora Strýcová, Jessica Pegula, Ekaterina Alexandrova, Mónica Puig et Wang Yafan.

Avant le tournoi 
En simple, Naomi Osaka voit sa place de numéro 1 mondiale remise en jeu, une semaine après l'avoir récupérée à Toronto. Ashleigh Barty () et Karolína Plíšková () peuvent en effet accéder à cette place. Il s'agirait d'un retour pour l'Australienne seulement 1 semaine après avoir cédé cette place à la Japonaise, et d'un retour pour la Tchèque  et  après l'avoir perdue à la fin de l'US Open 2017.

En double, Barbora Strýcová pourrait perdre sa place de numéro 1 mondiale, acquise  plus tôt, au profit de Kristina Mladenovic () qui reviendrait à la tête du tennis féminin en double, une place occupée il y a  par celle-ci.

Lauréates 
En simple, l'Américaine Madison Keys (têtes de série ) remporte son cinquième titre en battant en finale la Russe Svetlana Kuznetsova (wild-card). Il s'agit de son deuxième titre cette année (Charleston) et de son premier titre en Premier 5. Elle est la première américaine depuis Serena Williams en 2015 à remporter ce tournoi.

En double, Lucie Hradecká et Andreja Klepač (têtes de série ) remportent leur premier titre ensemble en battant Anna-Lena Grönefeld et Demi Schuurs (têtes de série ). Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline, et du  à Cincinnati pour la Tchèque (2012 et 2018).

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Cincinnati (ATP 2019)
 Tournoi de tennis de Cincinnati
 Saison 2019 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2019
Cincinnati
Tennis aux États-Unis en 2019
Sport aux États-Unis en août 2019
Tennis en août 2019
Sport dans l'Ohio en 2019